6-й выпуск Тура Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Норвегии. Гонка прошла с 18 по 22 мая 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу одержал нидерландский велогонщик Питер Венинг из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняла 21 команда: 3 команды категории UCI WorldTeam, 11 проконтинентальных команд, 6 континентальных и сборная Норвегии. Всего на старт соревнования вышли 124 гонщика. До финиша доехали 102 спортсмена.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяжённостью 888,5 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Норвегии 2016 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2016 году
Май 2016 года